Nom que van portar diversos personatges d'una família de savis originària d'Aràbia i establerta a Xàtiva, d'on van passar a altres llocs de l'Àndalus:
 Zuhr al-Iyadí
 Marwan ibn Zuhr
 Abu-Bakr Muhàmmad ibn Marwan, jurista mort el 1031.
 Abu-Marwan Abd-al-Màlik ibn Muhàmmad ibn Muhàmmad ibn Zuhr al-Iyadí (nascut a Sevilla i mort a Dénia o Sevilla el 1078), metge i expert en ciències alcoràniques).
 Abu-l-Alà Zuhr ibn Abd-al-Màlik, conegut com a Aboali, Abuleli, Abulelizor o Albuleizor, mort a Còrdova el 1130.
 Abu-Marwan Ibn Zuhr, metge, mort a Sevilla 1161.
 Abu-Bakr Muhàmmad ibn Abd-al-Màlik ibn Zuhr al-Hafid (Sevilla 1110/1111-1198/1199), metge i filòsof.
 Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn al-Hafid (Sevilla 1181/1182-Salé 1205/1206), metge.
 Abu-l-Alà Muhàmmad ibn Abd-Al·lah, , estudiós de Galè.

Referències